Chater ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Reginald Chater (1896–1979), britischer Offizier
 Arthur Oliver Chater (* 1933), britischer Botaniker
 Edward Hubert Chater (1902–1975), britischer Botaniker
 Geoffrey Chater (1921–2021), britischer Schauspieler
Nick Chater, britischer Psychologe und Kognitionswissenschaftler
 Tony Chater (1929–2016), britischer Journalist und kommunistischer Politiker

Siehe auch:
 Khater